Verkehrsring steht für:

 Dritter Verkehrsring, Ringautobahn in Moskau, Russland (2003)
 Vierter Verkehrsring, im Bau befindliche Ringautobahn in Moskau, Russland

Siehe auch:
 Ringautobahn (stadtumschließend)